L'edizione 2002-2003 della Lega Nazionale B vide la vittoria finale del . Nessuna squadra fu promossa nella nuova Super League.

Qualificazioni

Classifica finale 

Legenda:
      Qualificata al play-off di promozione/retrocessione della LNA.
      Ammessa ai play-out in 1ª Lega.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario

Play-off di promozione/retrocessione 
Con la prevista trasformazione della LNA in Super League i posti messi a disposizione in categoria superiore alla fine di questo torneo di salvezza/retrocessione erano soltanto due.

Legenda:
      Resta in Super League 2003-2004.
      Retrocessa o resta nella nuova Challenge League 2003-2004.
  Esclusa dai campionati per inadempienze federali.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Il Lugano fu l'unica squadra nella storia della LNB a non terminare il play-off a causa della bancarotta dichiarata il 9 aprile. Tutti i 4 risultati conseguiti sul campo furono annullati ed il Lugano fu escluso dalla classifica su delibera della Lega Nazionale.

Risultati

Tabellone

Calendario

Play-out in Prima Lega 
Erano previste due retrocessioni in Prima Lega ma, a causa della bancarotta di Sion Losanna e Lugano (queste ultime due ripartirono da categorie inferiori, mentre il Sion fu riammesso dopo reclamo), la ASF-SFV preferì sostituire i vuoti venutisi a creare riducendo la nuova Super League da 12 a 10 squadre portando a 16 l'organico della nuova Challenge League annullando le retrocessioni stabilite da questa classifica finale.

Legenda:
      Retrocessa d'ufficio in Seconda Lega interregionale a causa della bancarotta.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
La colonna PQ indica i punti conseguiti nel girone di qualificazione: sommati al totale la metà dei punti arrotondati per eccesso o per difetto.

Risultati

Tabellone

Calendario

Classifica marcatori 
Elenco dei cannonieri comprensivi delle qualificazioni, play-off e play-out.

Note

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2002
Calcio nel 2003
2003 2